Vienne – miasto w południowo-wschodniej Francji w departamencie Isère, nad Rodanem
 Vienne – francuski departament w regionie Nowa Akwitania
 Vienne – rzeka w zachodniej Francji, dopływ Loary
 okręg Vienne